Die Spielzeit 1957/58 war die 9. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Runde zu je 7 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

1. Schweizermeistertitel für den BTV St. Gallen-Stadt

Einzelnachweise 

1957_1958
Handballsaison 1957/58